Příjmení Larsson nosí více osobností:

Adam Larsson (* 1992) – švédský sportovec, hokejista
Carl Larsson (1853–1919) – švédský malíř, grafik a ilustrátor
Elin Larsson (* 1992) – švédská zpěvačka
Gustav Larsson (* 1980) – švédský cyklista
Henrik Larsson (* 1971) – švédský fotbalista
Johanna Larssonová (* 1988) – švédská sportovkyně, tenistka
Lars Larsson (1911–1993) – švédský překážkář
Lewis Larsson (1991–1954) – švédský fotograf
Mats Larsson (* 1957) – švédský bohemista 
Oliver Ekman-Larsson (* 1991) – švédský sportovec, hokejista
Sebastian Larsson (* 1985) – švédský fotbalista
Sam Larsson (* 1993) – švédský fotbalový útočník
Stieg Larsson (1954–2004) – švédský spisovatel a novinář
Zara Larsson (* 1997) – švédská zpěvačka
Åsa Larssonová (* 1966) – švédská spisovatelka

Související články 
 Larson

Švédská příjmení